Sezon 1993/94 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 OGC Nice 
 Stade Rennais FC
 SC Bastia

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1993 we Francji
1994 we Francji